

Стара Івановка — присілок, Аургазинський район, Башкортостан
 Стара Івановка — село, Кошкинський район, Самарська область

Див. також 
 Стара Іванівка